Williams FW
24925 1997 FW

Pessoas
F.W. de Klerk
F.W. Murnau

Desambiguações de siglas